La valija hace referencia a varios artículos:

Artes
 La valija (película), obra argentina dirigida por Enrique Carreras en 1971, protagonizada por Luis Sandrini y Malvina Pastorino.
 La valija (teatro), obra del dramaturgo argentino Julio Mauricio estrenada en 1969.

Política
 Caso Antonini Wilson o "Escándalo de la valija", que involucra a ciudadanos argentinos, estadounidenses y venezolanos.